Exces (z lat. excessum) může být:
všeobecně: vybočení z mezí, výstřednost, výstřelek, přestupek, výtržnost
v medicíně a psychologii: 
projev chování, které se pro svoji intenzitu, dopad nebo opakování jeví jako nepřiměřené, jako výstřelek nebo výtržnost
přehnané uspokojování sexuálních potřeb, přijímání potravy nebo nápojů
výraz bývá použit ve spojitosti s neobvyklým nadbytkem znaku – např. hyperchromatismus – excesivní pigmentace
v právu: 
v trestním právu: použití nepřiměřených prostředků při jinak uznávané nutné obraně nebo krajní nouzi
v občanském právu: například vybočení z mezí oprávnění
v matematice: exces polovariantu
v geometrii: úhlový nadbytek polygonu, nadbytek (geometrie)
ve statistice: vybočení ze statistického průměru pro danou veličinu
koeficient špičatosti
vydutost